de Engelse benaming voor kippenvel
 Goosebumps (film), een Amerikaanse komische horrorfilm van Rob Letterman, gebaseerd op de boekenreeks
 Goosebumps (televisieserie), een televisieserie voor kinderen, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks
 Kippenvel (jeugdboekenserie) (Engelse titel: Goosebumps), een reeks van kinderboeken van de Amerikaanse auteur R. L. Stine
 Goosebumps (single van Sandrine), een single van Sandrine Van Handenhoven
 Goosebumps (single van Bastille), een single van Bastille
 Goosebumps (ep), een ep van de Engelse alternatieve-rockband Bastille